Unibet Open — это серия покерных турниров, которые проходят ежегодно в городах Европы. Первый «Unibet Open» состоялся в Варшаве (Польша) в 2007 году. 

Максимальное количество мест в турнире составляет 300 участников, а призовой фонд около 500 000 евро. В дополнение к основой части турнира, «Unibet Open» включает ряд развлекательных мероприятий и турниров: игры, вечеринки, розыгрыши. В реальном времени транслируются все события турнира, а также специальные предложения по ставкам Live в течение финала.

С 2011 года работает онлайн-версия турнира Unibet Open.

Предыдущие победители

Прямая трансляция 
Unibet Open широко освещает все свои события в прямом эфире. Новости события появляются в блоге в режиме реального времени, текущие таблицы приводятся наряду с комментариями, а также видеосюжетами, фотографиями и интервью, а интерактивный микрофон позволяет получать комментарии и вопросы от зрителей

Даты турнира Unibet Open 2012

Даты турнира Unibet Open 2011

Даты турнира Unibet Open 2010

Даты турнира Unibet Open 2009

Даты турнира Unibet Open 2008

Даты турнира Unibet Open 2007

Внутренние ссылки

Ссылки 
 Официальный сайт 

Покерные турниры